Il gruppo della tetradimite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della tetradimite 
 Hedleyite
 Ikunolite
 Ingodite
 Kawazulite
 Laitakarite
 Nevskite
 Paraguanajuatite
 Pilsenite
 Poubaite
 Rucklidgeite
 Skippenite
 Sulphotsumoite
 Tellurantimony
 Tellurobismuthite
 Telluronevskite
 Tetradimite
 Tsumoite
 Vihorlatite

Note 

Tetradimite